Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 2010 in Chanty-Mansijsk. Es beteiligten sich 115 Mannschaften, darunter neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 11 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten vier Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Die Platzierung der Mannschaften wurde zunächst nach Mannschaftspunkten ermittelt. Bei Gleichheit folgten als Kriterien die Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung, die Brettpunkte und die Olympiade-Buchholz-Wertung.

Mannschaften

1. Russland

2. China

3. Georgien

4. Kuba

5. USA

6. Polen

7. Aserbaidschan

8. Bulgarien

9. Ukraine

10. Russland B

11. Armenien

12. Griechenland

13. Rumänien

14. Russland C

15. Ungarn

16. Frankreich

17. Indien

18. Vietnam

19. Iran

20. Litauen

21. England

22. Kroatien

23. Peru 

Die an Brett 2 gemeldete Spielerin Luciana Morales Mendoza kam nicht zum Einsatz, wurde jedoch einmal namentlich aufgestellt und die betreffende Partie kampflos abgegeben.

24. Slowakei

25. Deutschland

26. Serbien

27. Israel

28. Niederlande

29. Kasachstan

30. Usbekistan

31. Lettland

32. Slowenien

33. Bosnien und Herzegowina

34. Weißrussland

35. Argentinien

36. Italien

37. Kolumbien

38. Türkei

39. Spanien

40. Moldawien

41. Schweden

42. Ecuador

43. Indonesien

44. Philippinen

45. Dänemark

46. Australien

47. Venezuela

48. Bangladesch

49. Turkmenistan

50. Tschechien

51. Mongolei

52. Schweiz

53. Norwegen

54. Estland

55. Österreich

56. Guatemala

57. Island

58. Montenegro

59. ICSC

60. Mazedonien

61. Algerien

62. Singapur

63. Chile

64. Malaysia

65. Schottland

66. Portugal

67. Kanada

68. IPCA

69. Südafrika

70. Brasilien

71. Mexiko

72. Paraguay

73. Albanien

74. Bolivien

75. Sri Lanka

76. Puerto Rico

77. Jordanien

78. Syrien

79. Tadschikistan

80. IBCA

81. Dominikanische Republik

82. Neuseeland

83. Jamaika

84. Kirgisistan

85. Ägypten

86. Botswana

87. Katar

88. Nigeria

89. Taiwan

90. Barbados

91. Wales

92. Vereinigte Arabische Emirate

93. Tunesien

94. Südkorea

95. Sambia

96. Suriname

97. Jemen

98. Angola 

Die angolanische Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur fünften Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus sieben Wettkämpfen.

99. Niederländische Antillen

100. Irak

101. Uganda 

Die Mannschaft erhielt in der achten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

102. Thailand

103. Irland

104. Japan

105. Aruba

106. Panama

107. Äthiopien 

Die Mannschaft erhielt in der vorletzten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

108. Malawi 

Die Mannschaft erhielt in der letzten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

109. Pakistan

110. Kenia

111. Honduras 

Die Mannschaft erhielt in der sechsten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde. Die Mannschaft bestand nur aus drei Spielerinnen, Brett 4 wurde jeweils kampflos abgegeben.

112. Mosambik 

Die Mannschaft erhielt in der neunten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

113. Trinidad und Tobago 

Die Mannschaft erhielt in der siebenten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

114. Libyen 

Die an Brett 1 gemeldete Stammspielerin Khawla El-Felo sowie Ersatzspielerin Eklas El-Felo kamen nicht zum Einsatz, wurden jedoch namentlich aufgestellt, während die Partien jeweils kampflos abgegeben wurden.

115. Seychellen 

Die Mannschaft erhielt in der fünften Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

Anmerkungen

Quellen 
 Schacholympiade der Frauen 2010 bei olimpbase.org
 Schacholympiade der Frauen 2010 bei chess-results.com

2010
Schach 2010
Schach (Russland)
Sport (Chanty-Mansijsk)